

Mitologia 
 Anfimaco – personaggio della mitologia greca, figlio di Cteato e cugino di Talpio. Partecipò alla guerra di Troia
 Anfimaco – personaggio della mitologia greca, un eroe cario ucciso e buttato nello Scamandro da Achille
 Anfimaco – personaggio della mitologia greca, figlio del re Elettrione e di Euridice e fratello di Alcmena
 Anfimaco – personaggio della mitologia greca, re degli Elei, figlio di Polisseno ebbe suo nome fu in onore di Anfimaco
 Anfimaco – personaggio della mitologia greca, uno dei Proci ucciso da Ulisse
 Anfimaco – personaggio della mitologia greca, un altro dei pretendenti di Penelope ucciso da Ulisse 
 Anfimaco – personaggio della mitologia greca, uno dei guerrieri nascosti nel cavallo di Troia

Note